Полиуретановые клеи — синтетические клеи, получаемые из исходных веществ для синтеза полиуретанов. Основные компоненты П. к. — ароматические или алифатические изоцианаты, содержащие в молекуле не менее двух NCO-групп, и гидроксилсодержащие олигомеры (например, олигоэфиры, синтезируемые из адипиновой кислоты и триметилолпропана). Полиуретановые клеи могут содержать инициаторы отверждения (небольшие количества воды, спирта, водных растворов солей органических кислот и щелочных металлов) и наполнители (двуокись титана, окись цинка, портландцемент). Для лучшего совмещения компонентов и регулирования вязкости П. к. в них часто вводят растворители (например, ацетон), для повышения начальной липкости — синтетические смолы (например, перхлорвиниловые), для улучшения смачивания поверхности склеиваемых материалов — поверхностно-активные вещества.

Компоненты смешивают при ~ 20 °C непосредственно перед применением полиуретанового клея; жизнеспособность образующихся при этом пастообразных составов — от 30 мин до ~ 3 ч. Продолжительность отверждения клеевого слоя, который наносят кистью или шпателем, от нескольких часов до 2 сут при комнатной температуре или 2—6 ч при 60—120 °C. Клеевые соединения пригодны для эксплуатации от — 200 до 60—120 °C (при использовании П. к. из многоядерных ароматических изоцианатов — до 150 °C и выше), стойки к действию масел, топлив, плесневых грибов, имеют хорошую адгезию к металлам, пластмассам, силикатному и органическому стеклу, древесине, текстильным материалам. Особенно высокими механическими свойствами характеризуются клеевые соединения «горячего» отверждения. При длительном воздействии воды свойства соединений могут несколько ухудшаться. П. к. сравнительно дороги; некоторые исходные вещества для их синтеза (например, толуилендиизоцианаты) токсичны. Применяют полиуретановые клеи в машиностроении, авиационной и космической технике, в строительстве, автомобильной промышленности.

Литература 
 Энциклопедия полимеров. Том 3 Ред. коллегия: В. А. Кабанов (глав. ред. ) и др. Т.3. П–Я. М., Сов. Энц. , 1977. 1152 стр., ил.
  
Полиуретановые клеи

Ссылки 

 https://www.popularwoodworking.com/article/the_truth_about_polyurethane_glue/ 
 https://books.google.ru/books?id=hX5PKNiamf4C&pg=PA265&dq=Полиуретановые+клеи&

Клеи
Полиуретаны